Sedgwick County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Sedgwick County (Colorado)
Sedgwick County (Kansas)